Paula Moore, dite Birdpaula, est une auteure-compositeure-interpréte, plasticienne, actrice et mannequin américaine basée en France. Sa mère était l’actrice, éditrice, éducatrice et poète américaine  et son père graphiste. Son père adoptif était le philosophe et professeur américain, Asher Moore.

Biographie 
Paula Moore est née aux États-Unis dans l’état de Tennessee. Sa famille voyage beaucoup entre le Chicago, la France et l’Espagne, pour enfin s'installer dans le New Hampshire. Son enfance est marqué par ces voyages, la musique et le théâtre - entre les pianos et guitares qui l’entourent à la maison, les chansons qu’elle chante à l’église, et les chansons traditionnelles et les comédies musicales qu’elle apprend à l’école. Ses parents aiment recevoir et la maison est toujours remplies d’acteurs, de musiciens, d’étudiants et  de professeurs.

À l'Université de Wisconsin elle étudie la littérature Française, les beaux arts et la musique sérielle avec le compositeur et chef d’orchestre René Leibowitz. Suivant ces études, elle s’installe à New York en 1968, où elle suit des cours de comédie avec Sanford Meisner au Neighborhood Playhouse School of the Theatre. Pendant ce temps, elle fait ces debuts en tant que mannequin. 

Elle emménage à Paris en 1970 et travaille comme mannequin pour Vogue, Elle, Marie-Claire avec Gilles Bensimon, Patrick Demarchelier, Hans Feurer, Marc Hispard, and Guy Bourdin. Elle tourne son premier rôle au cinéma dans La Raison du Plus Fou en 1973, mis en scène par François Reichenbach.

À partir de 1975 elle étudie la comédie avec Andréas Voutsinas, le chant lyrique avec Tosca Marmor et ensuite avec le tenor Enzo Seri. Elle étudie également le piano et l’harmonie avec le pianiste de jazz Jeff Gardner. 

Son premier album studio, intitulé High and Low, sort en 1984. Il est produit par Daniel Vangarde, et inclus la chanson “culte”Valparaiso. Cette chanson est utilisé par Karl Lagerfeld dans son defilé 1984/85 et encore dans le défilé Chanel Croisière 2018/19.     

Dans les années 1980s - 90s Paula chante régulièrement dans les clubs de blues à paris, les hôpitaux et la prison de Fresnes. 

Entre 1993 to 1995, elle étudie la morphologie avec Jean-François Debord à l'Académie des Beaux-Arts. 

En 1996 elle compose la B.O. pour le film “Balade en Ville” mis en scène par Marc Angelo. 

En tant que plasticienne, elle signe et exposent ses œuvres en France depuis les années 1990s sous son nom Paula Moore. Sa passion pour l’art commence dès l’enfance - inspiré par sa mère et sa grand-mère, qui étaient également des peintres. Ses sujets sont principalement la flore et les portraits.

En 2003, elle fait un featuring sur le EP de son fils, Utopia de Jackson and His Computerband. Puis, en 2005, elle chante "Fast Life" sur son album Smash.

En 2005, elle adopt le pseudonyme "Birdpaula" et sort son deuxième album Birdpaula, produit par Marc Collin  sort sur le label Perfect Kiss PIAS. Cela donne suite à une collaboration en 2006, quand t-elle enregistre la chanson de U2 song - Pride (In the Name of Love) pour l’album Bande à Part de Nouvelle Vague.

En 2010, son album Give In To Love, produit par Renaud Letang, sort sur le label Polydor. La même année sa chanson Picnic Party est utilisé par la marque Le Comptoir des Cotonniers pour une pub télé. 

In 2014, elle compose « La Chanson de la Mer », interprétée par Nolwenn Leroy, pour le film Le Chant de la Mer, nominé aux Oscars et aux Césars, mis en scène par Tomm Moore.  

En 2015 elle coécrit deux chansons pour le premier album du groupe Ibeyi. 

En 2019, elle écrit les paroles pour la chanson “Invincible” de Na Youn Sun sur l’album Immersion.

Elle à aussi collaboré avec Isabelle Mayereau, Daniel Balavoine, Alpha Blondy, Yves Simon, le producer Stewart Levine et Hugh Masekela.

Elle est la mère de la productrice de cinéma et de télévison, Vanessa Fourgeaud, et le compositeur et producteur Jackson Fourgeaud alias Jackson and His Computerband.

Discographie

Albums studios 
 1983 : High and Low
 2007 : Birdpaula 
 2010 : Give In To Love

Filmographie 
 1973 : La Raison du plus fou de François Reichenbach : une jeune pensionnaire
 1975 : Une partie de plaisir de Claude Chabrol : Sylvia
 1975 : Pas de problème ! de Georges Lautner : Emmanuelle
 1976 : Le Trouble-fesses de Raoul Foulon
 1978 : Va voir maman, papa travaille de François Leterrier
 1979 : On efface tout de Pascal Vidal
 1996 : Balade en ville de Marc Angelo, téléfilm (compositrice)
 2002 : La Vérité sur Charlie de Jonathan Demme : Ms. Hoskins
 2020 : Femmes d'Argentine de Juan Solanas (assistante réalisatrice, compositrice)

Références

Liens externes 

Auteur-compositeur-interprète américain
Auteur-compositeur-interprète français
Compositrice américaine de musique de film
Compositrice française de musique de film
Actrice américaine de cinéma
Actrice française de cinéma
Assistant réalisateur
Naissance au Tennessee
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)